Sainte-Justine est un nom propre de lieu qui peut désigner :

 Sainte-Justine, Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, un hôpital mère-enfants de Montréal au Québec.
 Sainte-Justine, un village du Québec.

Voir aussi
 Sainte-Justine-de-Newton, municipalité du Québec